Burnel est un nom de famille porté par :
Étienne Laurent Pierre Burnel, personnage de la Révolution française.
Jean-Jacques Burnel, bassiste franco-britannique.
Mathieu Burnel, activiste français, d'extrême gauche.
Homonymie de patronyme
Patronyme normand